Le sigle SFM peut faire référence à :

 Schlüsselfernschreibmaschine, une machine de chiffrement allemande de la Seconde Guerre Mondiale ;
 Secteur fortifié de Maubeuge ;
 Service ferroviaire métropolitain de Turin (Servizio ferroviario metropolitano di Torino, en italien) ;
 SFM GmbH (Sachs Fahrzeug- und Motorentechnik), connue aussi sous le nom de Sachs Bikes ;
 Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali, une ancienne compagnie de chemin de fer en Italie ;
 Società per le Strade Ferrate del Mediterraneo ;
 Société française de microbiologie ;
 Société française de myologie ;
 Société française des mécaniciens ;
 Société franco-manitobaine, ou Société de la francophonie manitobaine, au Canada ;
 structure from motion (SfM), une technique d'imagerie photogrammétrique 3D.